Onderdistrict in Indonesië
 Somagede (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Somagede (Somagede), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Somagede (Sempor), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java